Il singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Marin Čilić era il detentore del titolo e ha battuto in finale MIchael Berrer 6-4, 6-7(5), 6-3.

Teste di serie

 Marin Čilić (campione)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Jürgen Melzer (semifinali)
 Viktor Troicki (quarti di finale)

 Janko Tipsarević (primo turno) 
 Benjamin Becker (secondo turno) 
 Ivo Karlović (quarti di finale) 
 Evgenij Korolëv (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

PBZ Zagreb Indoors 2010
ATP World Tour 2010